Nikolaes Heinsius ist der Name folgender Personen:

* Nikolaes Heinsius der Ältere (1620–1681), niederländischer Altphilologe und Dichter
 Nikolaes Heinsius der Jüngere (1656–1718), niederländischer Arzt und Schriftsteller